Селден — фамилия.

Известные носители:
 Селден, Джон (1584—1654) — английский юрист, историк права, антиквар, политический деятель.
 Селден, Джордж Болдуин (1846—1922) — деятель зари автомобильного века, одновременно изобретатель, патентный юрист, патентный махинатор и патентный тролль.
 Селден, Дикси (1868—1935) — американская художница.
 Селден, Сэмюэль Ли (1800—1876) — один из основателей компании Western Union Telegraph, юрист и судья.

См. также 
 Селдон